Ashley Johnson – amerykańska aktorka
 Ashley Johnson – południowoafrykańska rugbystka